Santa Maria Bianca affresco di Pietro da Napoli custodito nell'omonima chiesa di Parma
Chiesa di Santa Maria Bianca della Misericordia a Casoretto, quartiere di Milano
Santa Maria Bianca Chiesa di Lucca
Santa Maria Bianca Oratorio di Pontremoli
Ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola